Eliteserien 2022 var den 78:e säsongen av den högsta serien i fotboll i Norge. Serien bestod av 16 klubbar, från Tromsø IL i norr, till FK Jerv, från Grimstad, i söder.

Regerande mästare är FK Bodø/Glimt och uppflyttade lag är FK Jerv, Hamarkameratene och Aalesunds FK från 1. divisjon 2021.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel till Eliteserien 2023

Källor 
 Officiell website

Fotbollssäsongen 2022
2022 i Norge